

Bataille de la Base Icare 

Le colonel Young s'occupe des défenses anti-aériennes de la base, Telford est aux commandes d'un escadron de F-302, il est couvert par le George Hammond en orbite qui ouvre le feu sur les vaisseaux supposés de l'Alliance luxienne. Le George Hammond est gravement endommagé et doit passer en hyperespace. Le noyau de Naquadriah instable combiné aux tirs fait exploser la planète. Les survivants de la Base Icare sont évacués vers le vaisseau Destinée.

Bataille du premier contact 

L’attaque alien sur le Destinée ou la bataille du premier contact est un événement qui a eu lieu 2010 entre la Tau'ri du Destinée et les NAkai. Eli suggère d'envoyer un message de bienvenue au vaisseau-mère et s'exécute. Les Nakai renvoient un message très court, en anglais : « Rendez-vous » (Surrender). Juste après, ils envoient environ une douzaine de leur chasseurs pour attaquer le Destinée. Young ordonne à Matthew Scott et Ronald Greer de prendre la navette Ancienne pour intercepter les chasseurs pendant qu'Eli met les armes du vaisseau en service.
Bien que plusieurs chasseurs soient abattus par la navette, ils foncent tout droit vers le Destinée. L'un d'entre eux se pose sur le vaisseau alors que les autres le couvre. Chloe Armstrong est enlevée par les assaillants et les aliens se replient vers leur vaisseau-mère.

Young utilise alors une nouvelle fois les pierres de communication afin d'infiltrer le vaisseau et secourir Chloe. En fin de compte, il trouve et libère Rush. Rush lui apprend comment utiliser la technologie des sondes de cerveau, ce qui donne à Rush une vue générale de ce qui s'est passé depuis sa capture. La sonde a aussi pour effet de rompre le lien de la pierre de communication. Avec le lien rompu, Rush utilise la sonde une fois encore pour apprendre la structure du vaisseau puis tue l'alien.

Le vaisseau-mère attaque une nouvelle fois et Young ordonne à Eli d'utiliser le canon principal pour détruire le vaisseau. Rush réussit à libérer Chloe et à s'échapper dans un chasseur juste avant que le vaisseau-mère ne batte en retraite.

Invasion du Destinée par l'Alliance luxienne 
Après avoir été informé, par le colonel Telford, que l'Alliance Luxienne dispose d'une planète de type Icare et qu'elle s'apprete lancer une attaque contre le Destinée, le colonel Young et ses hommes se préparent à faire bon accueil tandis que la Terre tente d'empêcher l'assaut en attaquant la base.

Références

Articles connexes 
 Chronologie de Stargate
 Stargate Universe
 Batailles de Stargate Atlantis
 Batailles de Stargate SG-1

Stargate Universe
Univers de Stargate
Stargate Universe